Le terme de hippie et son synonyme hippy peuvent désigner le mouvement hippie et leur hippie trail, mais également :

Télévision 
 Hippie, telenovela chilienne des années 2000,
 Crève Hippie, crève !, épisode de la série d'animation américaine South Park,
 Hippie Hip Hourra !, épisode de la série d'animation américaine Les Simpson.

Cinéma 
 Hippie Hippie Shake, film dramatique biographique américano-britanno-français de Beeban Kidron, en cours de production,
 Hippie Masala, pour toujours en Inde, film documentaire suisse de 2006 du cinéaste Ulrich Grossenbacher et de l'anthropologue Damaris Lüthi.

Musique 
 Black hippy, collectif de hip-hop formé dans le quartier de South Central à Los Angeles en 2009,
 The Hippy Boys, groupe de reggae jamaïcain, créé en 1968,
 Never Trust a Hippie, EP de NOFX sorti le ,
 Un vieux hippy, album de musique country sorti en 1994,
 I Wanna Be a Hippy, single happy gabber du groupe Technohead, sorti en 1995,
 The Hippy Hippy Shake, chanson de Chan Romero, sortie en 1959,
 Hippy Hippy Shake, single du groupe de rock Big Soul, sorti en 1995.
 Crève hippie crève, chanson du groupe VII sur l'album Inferno.

Sport 
 Hippy Jump, un trick en skateboard.